Соревнования по метанию молота у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6 и 8 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в метании молота являлась Анита Влодарчик из Польши.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 70,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 6 июля 2016 года. В сектор вышли 30 участниц.

Финал 
Основные соревнования в метании молота у женщин прошли 8 июля 2016 года. Действующая чемпионка и рекордсменка мира Анита Влодарчик подтвердила статус фаворита и выиграла третий чемпионат Европы подряд. Анна Скидан принесла Азербайджану первую женскую медаль в истории континентальных первенств.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание молота на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике